Slash kan avse:

 Slash (musiker) – artistnamn för Saul Hudson
 Slash (TMNT) – fiktiv sköldpadda i Teenage Mutant Ninja Turtles
 Slash fiction – en typ av fanfiction med homosexuellt tema
 Slash Records – amerikanskt skivbolag
 Slash – det typografiska tecknet /, se  snedstreck

Se även
 Slasher – en skräckfilmsgenre
 Slashing – ett regelbrott i ishockey